Alvardia är ett släkte av flockblommiga växter. Alvardia ingår i familjen flockblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flockblommiga växter
Alvardia